Saint-Pardoux kan stå för:

Platser

Auvergne, Frankrike 
 Saint-Pardoux, Puy-de-Dôme
 Saint-Pardoux-de-Drône
 Saint-Pardoux-la-Rivière
 Saint-Pardoux-et-Vielvic

Poitou-Charentes, Frankrike 
 Saint-Pardoux, Deux-Sèvres

Limousin, Frankrike 
 Saint-Pardoux, Haute-Vienne